czapeczka („kap”) – specyficzna struktura na końcu 5' mRNA
 czapeczka korzenia (kaliptra) – komórki osłaniające tkankę twórczą korzenia
 czapeczka – mała czapka

Przypisy